Anne-Lise Touya – ex schermitrice francese
 Damien Touya – schermidore francese
 Gaël Touya – schermidore francese